Tenisový turnaj WTA Nokia Cup 1999 se konal ve dnech 8.–14. února v Prostějově v hale na kobercovém povrchu. Turnaj patřil do kategorie Tier IV a byl součástí WTA Tour 1999.

Vítězkou dvouhry se stala Slovenka Henrieta Nagyová, pro niž to byl jediný singlový titul v sezóně a sedmý na okruhu WTA celkově. Čtyřhru vyhrál francouzský pár Alexandra Fusaiová a Nathalie Tauziatová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Nathalie Tauziatová (1. kolo)
  Dominique Van Roost (2. kolo)
  Silvia Farina (finále)
  Henrieta Nagyová (vítězka)
  Alexandra Fusaiová (2. kolo)
  María Sánchezová Lorenzová (1. kolo)
  Ruxandra Dragomirová (2. kolo)
  Nathalie Dechyová (čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 32-3

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Tauziat
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Cocheteux
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= K Studeníková
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Gerši
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A D-Balleret
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Cristea
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Barabanščikova
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= A Fusai
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= S Farina
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Å Carlsson
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Wagner
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= D Chládková
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Golarsa
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A-G Sidot
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Paštiková
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= N Dechy
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD1-seed17=6
| RD1-team17= M Sánchez Lorenzo
| RD1-score17-1=0
| RD1-score17-2=5
| RD1-score17-3= 
| RD1-seed18=WC
| RD1-team18= Němečková
| RD1-score18-1=6
| RD1-score18-2=7
| RD1-score18-3= 
| RD1-seed19= 
| RD1-team19= B Rittner
| RD1-score19-1=7
| RD1-score19-2=5
| RD1-score19-3=6
| RD1-seed20= 
| RD1-team20= K Habšudová
| RD1-score20-1=6
| RD1-score20-2=7
| RD1-score20-3=3
| RD1-seed21= 
| RD1-team21= Weingärtner
| RD1-score21-1=7
| RD1-score21-2=4
| RD1-score21-3=3
| RD1-seed22= 
| RD1-team22= Shaughnessy
| RD1-score22-1=5
| RD1-score22-2=6
| RD1-score22-3=6
| RD1-seed23= 
| RD1-team23= J Nejedly
| RD1-score23-1=2
| RD1-score23-2=7
| RD1-score23-3=3
| RD1-seed24=4
| RD1-team24= H Nagyová
| RD1-score24-1=6
| RD1-score24-2=6
| RD1-score24-3=6
| RD1-seed25=7
| RD1-team25= R Dragomir
| RD1-score25-1=6
| RD1-score25-2=3
| RD1-score25-3=6
| RD1-seed26= 
| RD1-team26= K Hrdličková
| RD1-score26-1=3
| RD1-score26-2=6
| RD1-score26-3=4
| RD1-seed27= 
| RD1-team27= J Kandarr
| RD1-score27-1=4
| RD1-score27-2=3
| RD1-score27-3= 
| RD1-seed28=Q
| RD1-team28= J Abe
| RD1-score28-1=6
| RD1-score28-2=6
| RD1-score28-3= 
| RD1-seed29= 
| RD1-team29= R Sandu
| RD1-score29-1=6
| RD1-score29-2=3
| RD1-score29-3=2
| RD1-seed30=Q
| RD1-team30= A Hopmans
| RD1-score30-1=4
| RD1-score30-2=6
| RD1-score30-3=6
| RD1-seed31=Q
| RD1-team31= A Barna
| RD1-score31-1=4
| RD1-score31-2=5
| RD1-score31-3= 
| RD1-seed32=2
| RD1-team32= D Van Roost
| RD1-score32-1=6
| RD1-score32-2=7
| RD1-score32-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Cocheteux
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= Studeníková
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A D-Balleret
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= A Fusai
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= S Farina
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= D Chládková
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= L Golarsa
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= N Dechy
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD2-seed09=WC
| RD2-team09= Němečková
| RD2-score09-1=5
| RD2-score09-2=6
| RD2-score09-3=6
| RD2-seed10= 
| RD2-team10= B Rittner
| RD2-score10-1=7
| RD2-score10-2=1
| RD2-score10-3=4
| RD2-seed11= 
| RD2-team11= Shaughnessy
| RD2-score11-1=3
| RD2-score11-2=4
| RD2-score11-3= 
| RD2-seed12=4
| RD2-team12= H Nagyová
| RD2-score12-1=6
| RD2-score12-2=6
| RD2-score12-3= 
| RD2-seed13=7
| RD2-team13= R Dragomir
| RD2-score13-1=4
| RD2-score13-2=4
| RD2-score13-3= 
| RD2-seed14=Q
| RD2-team14= J Abe
| RD2-score14-1=6
| RD2-score14-2=6
| RD2-score14-3= 
| RD2-seed15=Q
| RD2-team15= A Hopmans
| RD2-score15-1=6
| RD2-score15-2=2
| RD2-score15-3=5
| RD2-seed16=2
| RD2-team16= D Van Roost
| RD2-score16-1=4
| RD2-score16-2=6
| RD2-score16-3=2/r
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Cocheteux
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D-Balleret
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= S Farina
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= N Dechy
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 
| RD3-seed05=WC
| RD3-team05= Němečková
| RD3-score05-1=5
| RD3-score05-2=2
| RD3-score05-3= 
| RD3-seed06=4
| RD3-team06= H Nagyová
| RD3-score06-1=7
| RD3-score06-2=6
| RD3-score06-3= 
| RD3-seed07=Q
| RD3-team07= J Abe
| RD3-score07-1=4
| RD3-score07-2=6
| RD3-score07-3=4
| RD3-seed08=Q
| RD3-team08= A Hopmans
| RD3-score08-1=6
| RD3-score08-2=4
| RD3-score08-3=6
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= D-Balleret
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= S Farina
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
| RD4-seed03=4
| RD4-team03= H Nagyová
| RD4-score03-1=6
| RD4-score03-2=6
| RD4-score03-3= 
| RD4-seed04=Q
| RD4-team04= A Hopmans
| RD4-score04-1=3
| RD4-score04-2=3
| RD4-score04-3= 
| RD5-seed01=3
| RD5-team01= S Farina
| RD5-score01-1=6
| RD5-score01-2=4
| RD5-score01-3= 
| RD5-seed02=4
| RD5-team02= H Nagyová
| RD5-score02-1=7
| RD5-score02-2=6
| RD5-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Alexandra Fusaiová /  '''Nathalie Tauziatová (vítězky)
  Silvia Farina /  Karina Habšudová (1. kolo)
  Laurence Courtoisová /  Dominique Van Roost (semifinále)
  Cătălina Cristeaová /  Ruxandra Dragomirová (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry 

Nokia Cup
Tenis v Česku v roce 1999
Tenisové turnaje v Prostějově